der Stolze ist der Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Heinrich der Stolze (1102/1108–1139), Herzog von Bayern, Herzog von Sachsen und Markgraf von Tuszien
 Albrecht der Stolze (1158–1195), Markgraf von Meißen, siehe Albrecht I. (Meißen)

Siehe auch:
 Stolze
 Der stolze Rebell
 Der stolze Orinoco
 Die Stolze